Ван Япи́н (; род. 27 января 1980, Яньтай, пров. Шаньдун, КНР) — первая космонавтка (тайконавтка) Китая, вышедшая в открытый космос; старший полковник ВВС КНР (лётчик второго класса ВВС НОАК).

Биография 
Родилась в 1980 в посёлке Чжангэчжуан района Фушань города Яньтай провинции Шаньдун, по национальности – хань. У неё есть две младшие сестры.

В 1997 поступила в Высшее военное авиационное училище в городе Чанчунь, которое окончила с отличием в 2001 году в составе 7-й женской группы пилотов (военно-транспортная авиация). На службе в вооруженных силах с 1997 года. С 2001 служила летчиком военно-транспортной авиации ВВС НОАК. Была заместителем командира авиационной эскадрильи, имеет налёт 1567 часов. С 2011 года – майор ВВС НОАК.

Среди выполненных ею задач – разгон облаков на церемонии открытия Пекинской Олимпиады, участие в спасательной операции после разрушительного землетрясения в уезде Вэньчуань пров. Сычуань, участие в борьбе с засухой в пров. Шаньдун

С мая 2000 член КПК.

В мае 2010, когда в КНР состоялся второй набор тайконавтов и впервые были открыты вакансии для женщин, вошла в первую группу женщин-тайконавтов. В начале 2012 прошла отбор и была включена в один из двух предполагаемых экипажей космического корабля «Шэньчжоу-9». Как потом выяснилось в результате экзаменов, оказалась в резервном экипаже и была дублёром вместе с Не Хайшэном и Чжан Сяогуаном.

Экипаж дублёров продолжил занятия в том же составе и весной 2013 был утверждён основным экипажем КК «Шэньчжоу-10».

Космические полёты 
Совершила свой первый космический полёт 13—26 июня 2013 года на корабле «Шэньчжоу-10» лаборантом-исследователем, став второй космонавткой Китая после Лю Ян. В процессе полёта Ван Япин провела урок из космоса с китайскими школьниками. Утром 26 июня планово вернулась на Землю.

Совершив данный космический полёт, стала представителем самого молодого в мире поколения космонавтов (1980 года рождения), и до полета Х. Аль-Мансури была самой молодой по дате рождения из летавших в космос людей в XXI веке.

27 июля 2013 ей была вручена медаль «За заслуги в области космонавтики» 3-й степени. Кроме того ей было присвоено почетное звание «Космонавт-герой». С конца 2013 является подполковником.

После полёта продолжила работу в отряде космонавтов.

Весной 2021 года вошла в дублирующий экипаж корабля «Шэньчжоу-12» (первой экспедиции на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун»), и 15 октября 2021 стартовала на КК «Шэньчжоу-13» в должности пилота-оператора, и работала на борту станции. В ходе полёта совершила 7 ноября 2021 года выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 25 минут, став первой тайконавткой, работавшей в открытом космосе.

Статистика

Семейное положение 
Замужем (муж – лётчик, Чжао), воспитывает дочь 2016 г.р.

Примечания 

Космонавты Китая
Женщины-космонавты
Члены Коммунистической партии Китая
Военные Китая
Военные лётчики Китая
Полковники